Krysař je název více uměleckých děl:

 Krysař (pověst) – německá pověst
 Krysař (muzikál) – český muzikál Daniela Landy
 Krysař (kniha) – kniha Viktora Dyka
 Krysař (píseň) – píseň Waldemara Matušky s českým textem Iva Fischera, v originále Hugues Aufray Le joueur de pipeau
 Krysař (film, 1985) – animovaný loutkový film Jiřího Barty z roku 1985
 Krysař (film, 2003) – film F. A. Brabce, který vznikl za jediný silvestrovský den

Podobný výraz 
 krysařík

Externí odkazy

Reference